een variant van de voornaam Eleonora
Noortje (strip)